Сандерит — мінерал.

Хімічна формула: MgSO4·2(H2O).

Густина 2,37.

Див. також 
 Список мінералів

Примітки

Література

Посилання 
 Сандерит
 Sanderite

Мінерали магнію
Сульфати (мінерали)
Мінерали, названі на честь людей